Хуммули — многозначный термин:

Эстонский топоним

 Хуммули — посёлок в уезде Валгамаа.
 Хуммули — бывшая волость в уезде Валгамаа.
 Хуммули — мыза в уезде Валгамаа.

Прочее
 Сражение при Хуммули — сражение между русской и шведской армиями в ходе Великой Северной войны.